Richard Winston "Dickie" Moore, född 6 januari 1931 i Montreal, död 19 december 2015 i Montreal, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare. Moore spelade för Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs och St. Louis Blues i NHL åren 1951–1968.

Karriär
Dickie Moore spelade för Montreal Canadiens från 1951 till 1963. Under åren i Montreal vann han sex Stanley Cup samt två Art Ross Trophy som ligans poängkung. Moores 96 poäng från säsongen 1958–59 var rekord för antal gjorda poäng under en säsong i NHL i sju år tills Bobby Hull gjorde 97 poäng säsongen 1965–66.

I slutet på karriären gjorde Moore varsin sejour i Toronto Maple Leafs och St. Louis Blues.

1974 valdes Dickie Moore in i Hockey Hall of Fame.

Död 
På kvällen 19 december 2015 kom beskedet att Dickie Moore avlidit, 84 år gammal.

Statistik

Meriter
Stanley Cup – 1953, 1956, 1957, 1958, 1959 och 1960
Art Ross Trophy – 1957–58 och 1958–59
NHL First Team All-Star – 1957–58 och 1958–59
NHL Second All-Star Team – 1960–61
Invald i Hockey Hall of Fame 1974

Referenser

Externa länkar
Dickie Moore nhl.com

Födda 1931
Män
Avlidna 2015
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i St. Louis Blues
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Idrottare från Montréal
Vinnare av Art Ross Trophy
Stanley Cup-mästare 1960
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956
Stanley Cup-mästare 1953